Эррера-дель-Дуке () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сиберия. Занимает площадь 277,3 км². Население — 3681 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 204 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial
 Página web no oficial (con foro)
 en la Página de la Diputación de Badajoz
 Artículo sobre necrópolis hayada en "El Jardal"
 Semana Santa
 en Página pueblos de España
 Concentración de Motos
 Web de Orquesta Marte en Herrera del Duque

Города Бадахоса
Муниципалитеты Бадахоса